La Delta Ethniki 1987-1988 è la 6ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1988-1989
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse nei Campionati regionali 1988-1989

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1988-1989
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse nei Campionati regionali 1988-1989

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1988-1989
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse nei Campionati regionali 1988-1989

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1988-1989
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse nei Campionati regionali 1988-1989

Play-out

Classifica 

Legenda:
      Retrocessa nei Campionati regionali 1988-1989

Risultati 
Prima giornata

Seconda giornata

Terza Giornata

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1987
Calcio nel 1988